Es gab zwei Regierungen des Ministerpräsidenten Rudolf Beran:

 Regierung Rudolf Beran I (1. Dezember 1938 – 15. März 1939)
 Regierung Rudolf Beran II (16. März 1939 – 27. April 1939)